Julián Casado (Aranjuez, Madrid, 1928- 27 de noviembre de 2014) fue un pintor español.

Estudia dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Madrid. Durante algunos años se dedica al diseño industrial. En 1951 ingresa en el Colegio Santiago Apóstol de vocaciones tardías al  sacerdocio, en Salamanca, y realiza estudios de latín y filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1951 se traslada a Roma con una beca de estudios, para estudiar Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y familiarizarse con el arte italiano. En Roma es premiado un “Cristo Resucitado” que realiza como felicitación pascual y se licencia en Teología. En 1960 regresa a España y trabaja como capellán y profesor de religión. En 1969, marcha a Cuenca invitado por Fernando Zóbel y los pintores en torno al Museo de Arte Abstracto Español, comenzando así su etapa profesional dentro de la pintura en clave abstracta. 

En 1970 conoce al matrimonio norteamericano Mordecai y Irma Bauman y como consecuencia de esta amistad viajará invitado por ellos en 1971 a su Escuela Indian Hill de Arte Total en Stockbridge, Massachusetts, Estados Unidos, y en 1971-73 para estudiar técnica acrílica. Expone en la Image Gallery toda su obra en guache y comienza a pintar en acrílico con la misma técnica aplicada en sus cuadros anteriores. Esta nueva obra fue expuesta en Washington, en la sede del Fondo Monetario Internacional, con extraordinaria acogida. 

En 1973 el papa Pablo VI le concede la secularización; regresa a Madrid, trabajando y exponiendo activamente de forma individual y colectiva. Se suceden los premios y el reconocimiento a su pintura. En 1980 traslada su estudio a Aranjuez, lugar de su nacimiento, llamado por su Ilmo. Ayuntamiento. En 1981 dirige la Escuela Ribereña de Arte de Aranjuez y es elegido por el comisario de exposiciones, Ceferino Moreno, del Ministerio de Asuntos Exteriores, para representar a España en la V Trienal Internacional de Nueva Delhi, India, donde su obra fue premiada. 

Contrajo, también en este año, matrimonio con Aurelia Fernández Díaz y dirigió en Aranjuez la Galería de Arte C.R.A.C., donde expusieron numerosos artistas contemporáneos. En 1978-83, elabora la Serie Malevich sobre variaciones del espacio plástico. En 1986, ingresa en el Seminario de Investigación Filosófica de la Fundación “Xavier Zubiri”.

Referencias 

Pintores de España del siglo XX
Pintores de la Comunidad de Madrid
Alumnado de la Universidad Pontificia de Salamanca
Sacerdotes secularizados
Nacidos en Aranjuez